Die Formula Regional European Championship 2021 (offiziell Formula Regional European Championship by Alpine – certified by FIA 2021) war die dritte Saison der Formula Regional European Championship als FIA zertifizierte Formel-3-Rennserie. Es gab 20 Rennen, die Meisterschaft fand in Europa statt. Die Saison begann am 17. April in Imola und endete am 31. Oktober in Monza.

Änderungen 2021

Zusammenschluss FREC und der Eurocup 
Die Formula Regional European Championship wurde 2018 von der FIA gegründet mit dem Ziel, als offizielle Schnittstelle für die Fahrer zwischen den nationalen Formel-4-Meisterschaften und der neu geschaffenen internationalen Formel-3-Meisterschaft, der Nachfolgerennserie der GP3-Serie – zu dienen und gilt somit auch als ein weiteres Sprungbrett für die Formel 1. Die Austragung dieser Rennserie wurde nach einer Ausschreibung dem italienischen Motorsportverband Automobile Club d’Italia für drei Jahre aufgetragen; ebenfalls beworben hätte sich Renault Sport, welche jedoch den Zuschlag nicht bekam. 2019 fand erstmals die Meisterschaft statt, jedoch schrieben sich auch in der Folgesaison nur wenige Teams ein, sodass selten mehr als 12 Fahrer bei Rennwochenenden antraten.

Der Formel Renault Eurocup, unterstützt von Renault Sport, wurde 1991 in Frankreich gegründet und zählte zur World Series by Renault, der Eurocup galt als wichtiges Sprungbrett in die Hauptkategorie World Series Formel V8 3.5, eine kontinentale Meisterschaft mit Formel-3-Wagen welche bis 2017 existierte. Ab 2019 wurden dann selbst Formel-3-Wagen von Tatuus, welche auch in der Formula Regional European Champion eingesetzt wurden, verwendet. Mit einer Neustrukturierung der Superlizenz-Punkte hätte ab 2020 der Eurocup weniger Punkte für die Superlizenz vergeben als die Formula Regional European Championship, doch aufgrund der globalen COVID-19-Pandemie wurde diese Reform verworfen und wäre für 2021 geplant gewesen.

Da dadurch ab 2019 zwei kontinentale Formel-3-Meisterschaften unterhalb der internationalen FIA-Formel-3-Meisterschaft existierten erhöhte sich so die Konkurrenz untereinander. Mit Anfang Oktober 2020 wurden in Scarperia e San Piero Gespräche zwischen den beiden Rennserien über die Zukunft abgehalten. Ziel war es, eine einzige kontinentale Formel-3-Meisterschaft stattfinden zu lassen. Mit 31. Oktober 2020 wurde in Imola schließlich offiziell bekanntgegeben, dass beide Rennserien ab der Saison 2021 fusionieren und somit der Eurocup – nach 30-jährigem Bestehen – in die Formula Regional European Championship integriert wird. Von der Formula Regional wurde der Reifenhersteller und vom Eurocup der Motorenhersteller und das Konzept des Rennwochenendes übernommen; beide Rennserien verwendeten bereits dasselbe Tatuus-Chassis.

Strecken 
Der Rennkalender umfasste zehn Rennwochenenden in acht verschiedenen Ländern, welche quer über Europa verteilt waren. Von der vorherigen Formula-Regional-European-Championship-Saison wurden die Strecken in Scarperia e San Piero und Spielberg übernommen. Von der letzten Formel-Renault-Eurocup-Saison kamen noch Nürburg, Spa-Francorchamps und Zandvoort hinzu. Beide Rennserien fuhren im Vorjahr jeweils in Imola, Le Castellet, Montmeló und Monza.

Mitte März wurde bekanntgegeben, dass das Eröffnungsrennen in Belgien aufgrund von Terminänderungen der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft 2021 nicht stattfindet. Als Ersatzrennwochenende wurde ein zweites Rennwochenende in Imola für Mitte April ausgewählt; dieses erste Rennwochenende fand im Rahmenprogramm des Formel 1 Großen Preis der Emilia-Romagna statt. Am 30. März wurde das zweite Rennen in Imola, welches Ende Juli hätte stattfinden sollen, aus dem Kalender genommen. Als Ersatz wurde ein Rennwochenende Ende Juli in Belgien bekannt gegeben. Aufgrund der Hochwasserkatastrophe in West- und Mitteleuropa musste der Lauf am Nürburgring abgesagt werden; eine Ersatzveranstaltung wurde angekündigt. Mitte August wurde als Ersatz für den Nürburgring ein Rennwochenende auf der Rennstrecke Circuit Ricardo Tormo in Cheste nominiert.

Technisches Reglement 
Am 31. Oktober 2020 wurde von offizieller Seite bekanntgegeben, dass mit der Saison 2021 durch die neue Zusammenarbeit mit Alpine jedes Team einen 1,8-Liter-Motor von Alpine beziehen würde.

Sportliches Reglement 
Mit der Fusionierung wurde der Wochenendablauf von der Formel Renault Eurocup übernommen. So fanden am Freitag zwei jeweils 50-minütige-Trainingssitzungen statt, am Samstag und Sonntag fanden jeweils ein 20-minütiges Qualifying mit einem darauffolgenden 30-minütigem Rennen statt. Weiters durfte in dieser Saison jedes Team maximal drei Fahrzeuge pro Rennwochenende nominieren, einzig wenn eine weibliche Fahrerin nominiert wurde durfte dafür ein viertes Auto eingesetzt werden.

Teams 
Durch den Zusammenschluss mit der Formel Renault Eurocup meldeten sich 16 Teams für die neue Saison, 13 davon wurden offiziell zugelassen. Von der vorherigen Formula-Regional-European-Championship-Saison nahmen wieder DR Formula by RP Motorsport, KIC Motorsport, Prema Powerteam und Van Amersfoort Racing teil, Monolite Racing trat zusammen mit AS Motorsport an. Von der letzten Formel-Renault-Eurocup-Saison nahmen Arden International, ART Grand Prix, Bhai-tech Racing, FA Racing, JD Motorsport, M2 Competition, MP Motorsport und R-ace GP teil.

Ursprünglich wären alle 13 Teams an den Start der neuen Saison gegangen, jedoch zog sich das belgisch-neuseeländische Rennteam M2 Competition Ende Februar von der Rennserie zurück. Weiters sicherte sich ursprünglich Bhai-tech Racing einen Platz in der Rennserie, jedoch übernahm das in Spanien beheimatete Schweizer Rennteam G4 Racing deren Lizenz und kaufte auch die Wagen und Teammaterialien von Bhai-tech Racing auf.

Fahrer 
Der Vorjahresmeister Gianluca Petecof verließ nach der Saison 2020 Prema und strebte einen Aufstieg in die FIA-Formel-3-Meisterschaft an. Der Vizemeister Arthur Leclerc trat mit Prema für die FIA-Formel-3-Meisterschaft an.

Die für R-ace GP gemeldete Fahrerin Léna Bühler nahm an der Saisonvorbereitung nicht teil und wird auch die ersten Rennen aufgrund einer gebrochenen Hand verpassen. Kurz vor dem ersten Rennwochenende in Imola wechselte Mari Boya das Team, der Spanier wechselte von FA Racing zum niederländischen Team Van Amersfoort Racing. Den freien Platz bei FA Racing übernahm der Brasilianer Gabriel Bortoleto, welcher für diese Saison ursprünglich bei DR Formula RP Motorsport gemeldet war. Weiters fehlte Franco Colapinto beim Saisonauftakt, da zeitgleich in Barcelona die Saison der European Le Mans Series begann, wo der Argentinier mit G-Drive Racing an den Start ging. Am Freitag vor dem ersten freien Training wurde Thomas ten Brinke positiv auf COVID-19 getestet und konnte deswegen nicht am ersten Rennwochenende teilnehmen.

Am 22. Juni verkündete Thomas ten Brinke mit nur 16 Jahren sein Motorsport-Karriereende mit sofortiger Wirkung. Als Grund für diesen Schritt nannte ten Brinke Stress durch Erfolgsdruck und daraus resultierender Freudlosigkeit am Rennfahren. Der frei gewordenen Platz bei ART Grand Prix löste einige Fahrerwechsel aus, so übernahm der bis dahin für KIC Motorsport antretende Patrik Pasma den Platz bei ART, dessen Platz im finnischen Team wurde mit Jasin Ferati gefüllt, welcher selbst bis dahin für Monolite antrat; Dexter Patterson erbte den Platz beim italienischen Team.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Tatuus-Chassis F3 T-318, einen 1,8-Liter-Motor von Alpine und Reifen von Pirelli.

Saisonvorbereitung 
Die ersten kollektiven Tests begannen am 17. März in Imola und dauerten zwei Tage; an diesen Tests nahmen insgesamt 32 Fahrer teil. Mit 1:38,523 war Hadrien David der schnellste Fahrer des ersten Tages; nur um drei Tausendstel lag der Schweizer Grégoire Saucy auf der zweiten und mit 38 Tausendstel einer Sekunde Rückstand der Barbadier Zane Maloney auf der dritten Position. Gabriel Bortoleto und Axel Gnos absolvierten mit jeweils 78 Runden die meisten Runden an diesem Tag. Am Nachmittag verursachten Alexandre Bardinon, Eduardo Barrichello sowie Patrik Pasma jeweils eine Unterbrechung per roter Flagge. Am zweiten Tag war Hadrien David, rund eine halbe Sekunde schneller als am Vortag, wieder der schnellste Fahrer vor Isack Hadjar sowie Gabriele Minì. Alex Quinn absolvierte mit 87 Runden die meisten Runden an diesem Tag, Léna Bühler konnte als einzige teilnehmende Fahrerin keine einzige Runde fahren. Der zweite Testtag war von acht außerplanmäßigen Unterbrechungen überschattet da mehrere Fahrer jeweils unabhängig voneinander eine rote Flagge auslösten.

Die zweite Testphase fand am 25. März in Barcelona statt und dauerte ebenfalls zwei Tage. An beiden Tagen nahmen, mit Ausnahme von Lena Bühler die aufgrund einer Handgelenksfraktur nicht teilnehmen konnte, alle bisher nominierten Fahrer teil. Der Finne Patrik Pasma war mit 1:40,567 der schnellste Fahrer am ersten Tag, um knapp fünf Hundertstel einer Sekunde war Saucy auf der zweiten Position und ein Zehntel dahinter Alex Quinn auf Position drei. Pietro Delli Guanti absolvierte mit 108 gefahrenen Runden die meiste Zeit auf der Strecke. Es gab über den Tag verteilt nur zwei Mal die rote Flagge; die letzte Unterbrechung, verursacht durch Elias Seppänen, verursachte auch eine verfrühte Beendigung des ersten Trainingstages. Am zweiten Tag lag Saucy mit 1:40,208 ganz oben in der Zeitentabelle, dahinter folgen der Vortagesschnellste Pasma und der Este Paul Aron auf drei. Barrichello legte mit 77 Runden die meisten Runden zurück.

Die letzten Vorsaison-Testfahrten fanden am 30. März in Le Castellet statt und dauerten zwei Tage. Am ersten Tag waren die Fahrer Saucy und Hadjar mit 1:57,917 zeitgleich die Schnellsten, auf Platz drei lag mit 55 Hundertstel einer Sekunde Rückstand Alex Quinn. William Alatalo verbrachte mit 65 gefahrenen Runden die meiste Zeit auf der Strecke. Neben Mari Boya und Jasin Ferati konnte auch Léna Bühler erneut nicht teilnehmen; als Ersatz für die verletzte Schweizerin fuhr die Niederländerin Beitske Visser mehrere Runden für R-ace GP. Am finalen Vorsaison-Testtag war Isack Hadjar mit 1:57,591 der schnellste Fahrer, dahinter folgen Gregoire Saucy und Hadrien David. Alex Quinn absolvierte 80 Runden und war damit der aktivste Fahrer des Tages. Jasin Ferati nahm am letzten Trainingstag wieder teil während Visser erneut Bühler ersetzen musste; die Spanierin Mari Boya fuhr wie am Vortag ebenfalls keine Runde.

Rennkalender 
2021 wurden zehn Rennwochenenden mit jeweils zwei Rennen ausgetragen. Das Eröffnungsrennwochenende in Imola, die Rennen in Montmeló sowie Monte Carlo fanden im Rahmenprogramm der Formel-1-Weltmeisterschaft statt und Spielberg unterstützte die International GT Open; der ursprünglich geplante Lauf in Nürburg hätte die ADAC GT Masters unterstützen sollen.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. In der Teamwertung wurden jeweils die besten zwei Fahrer pro Rennen gewertet.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der Formula Regional European Championship (englisch)

Einzelnachweise 

2021
Motorsportsaison 2021